Christian Nielsen (ur. 1988) – duński wioślarz
 Christian Nielsen (1873–1952) – duński żeglarz

 Christian Nielsen – belgijski żeglarz